Bivolari se poate referi la:
Bivolari, Botoșani
Bivolari, Iași, reședința comunei cu același nume